Chiesa di Sant'Eugenio, ad Altare
Chiesa di Sant'Eugenio, a Cerveteri
Chiesa di Sant'Eugenio in Crevari, a Voltri (quartiere di Genova)
Chiesa di Sant'Eugenio, a Roma